Фридле́ндер () — еврейская фамилия (этимологически родственный вариант — Фридляндер, в русской транслитерации встречается также вариант Фридландер).

Известные носители фамилии

Фридлендер 
 Фридлендер, Александр Григорьевич (1906—1990) — российский дирижёр, композитор и педагог.
  (1866—1908) — немецкий писатель, социолог.
 Фридлендер, Вальтер (1873—1966) — немецкий историк искусства, преподававший в США.
 Фридлендер, Гавриил Оскарович — советский физик; занимался инерциальной навигацией.
 Фридлендер, Георгий Михайлович (1915—1995) — советский литературовед, сотрудник Пушкинского дома.
  (1826—1904) — немецкий политический деятель.
 Фридлендер, Джуда (род. 1969) — американский актёр-комик.
 Фридлендер, Давид (1750—1834) — прусский еврейский общественный деятель, приверженец движения Хаскалы.
 Фридлендер, Карл (1847—1887) — немецкий бактериолог.
  (род. 1934) — американский фотограф.
 Фридлендер, Людвиг (1824—1909) — немецкий филолог.
 Фридлендер, Макс (1867—1958) — немецкий искусствовед, историк искусств.
  (1829—1872) — журналист и писатель, основатель «Neue Freie Presse».
 Фридлендер, Макс (1852—1934) — немецкий музыковед, брат К. Фридлендера.
 Фридлендер, Марти (1928—2016) — новозеландский фотограф.
 Фридлендер, Пауль (Paul Friedländer, 1857—1923) — немецкий химик-органик.
 Фридлендер, Саломо (1871—1946) — немецкий философ и писатель, известный под псевдонимом Минона.
 Фридлендер, Саул (род. 1932) — израильский историк.
  (1825—1860) — проповедник, врач и писатель.
 Фридлендер, Фридрих (1825—1901) — австрийский художник.
 Фридлендер, Эбергард Давид (1799—1869) — немецкий экономист, профессор.
 Фридлендер, Юлий (1813—1884) — нумизмат и писатель.

Фридляндер 
 Фридляндер, Иосиф Наумович (1913—2009) — советский материаловед, металловед, мемуарист, академик АН СССР.

См. также

Примечания